Не здаватися дощу () — вірш японського буддистського поета Міядзави Кендзі. Вважається його найвідомішим віршем.

Знайдений у маленькому чорному записничку поета після його смерті.

Вірш

Примітки 

Віршовані твори Японії